Spidey und seine Super-Freunde ist eine computeranimierte Superhelden-Kinderfernsehserie, die am 6. August 2021 auf dem US-amerikanischen Kanal Disney Junior unter dem Titel Spidey and His Amazing Friends uraufgeführt wurde.
Seit dem 7. Februar 2022 wird sie auf dem deutschen Disney Channel ausgestrahlt. Zuvor gab es auf Disney+ und auf dem YouTube Kanal von Disney Junior die ersten Episoden zu sehen, ebenso die Kurzfilme Triff Spidey und seine Super-Freunde.

Die Serie folgt den Abenteuern von Peter Parker / Spidey, Miles Morales / Spin und Gwen Stacy / Ghost-Spider, die gegen Bösewichte wie Der Grüne Kobold, Doc Ock und Rhino kämpfen.

Synchronisation 
Die deutschsprachige Synchronisation entsteht durch die SDI Media mit Sitz in München. Dialogbuch übernahm Julia Stoepel und Dialogregie Julia Bisasso. Für die 2. Staffel übernahm Debora Weigert die Regie.

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Triff Spidey und seine Super-Freunde (Webisodes)

Weblinks 
 
 
 
 Offizielle amerikanische Website

Einzelnachweise 

Fernsehserie (Vereinigte Staaten)
Fernsehserie der 2020er Jahre
Kinder- und Jugendfernsehserie
Computeranimationsserie
Film über Spider-Man